Couture (Charente)
ook:
Couture-d'Argenson,  Deux-Sèvres
Couture-sur-Loir,  Loir-et-Cher
gemeenten met de naam La Couture 
gemeenten met de naam Coutures

Personen
 de sporter Randy Couture.
 de Franse schilder Thomas Couture
 de Canadese katholieke priester Jean-Guy Couture.

Zie ook
 Haute couture